Reception steht für:

 Rezeption (Betreuung), Empfangstresen im Vorraum eines Gebäudes
 Reception (Corps), feierliche Aufnahme eines Fuchsen als vollberechtigtes Mitglied in ein Corps

Siehe auch:
 Rezeption